FO, Fo eller fo kan avse:

 FO – IATA:s kod för Airlines of Tasmania
 fo – ISO 639 alpha-2 kod för färöiska
 FO – ISO 3166-1 alpha-2 för Färöarna 
 .fo toppdomän för Färöarna
 FO – den tredje största fackliga centralorganisationen i Frankrike, Force Ouvrière
 Fó eller Fú (佛、仏), kinesiska för Buddha